Joachim Fryderyk Hohenzollern (1546–1608) – elektor Brandenburgii 1598-1608
 Joachim Fryderyk legnicko-brzeski (1550–1602) – książę brzeski i legnicki